Lionees of "Aku", een Austronesische taal, gesproken in Indonesië
Aku (dialect), een dialect van het Krio, gesproken in Gambia en Sierra Leone
Aku (volk), een Gambiaans volk
Aku (Papoea-Nieuw-Guinea), een stadje op Bougainville (Papoea-Nieuw-Guinea) 
Aku (Nigeria), een dorpje in Nigeria
Aku (gedicht)

Zie ook
AKU (doorverwijspagina)
Aku Ihube